Le patronyme flamand Vijdt provient du prénom latin Vitus mais peut aussi provenir en Flandre-Orientale d'une abréviation du prénom Davyd.

Des variantes existent :
 Vijt, Vyt, Vijdt, Vydt, Veyt, Veijt
 Vit, Vitt, Vitten, Vitters
 Vieth, Viethen, Veit, Veith, Veithen
 Fiten, Fieten, Fijten